Het uitzetten van de door de overheid vastgestelde grenzen tussen openbare en private gronden, zie rooilijn
 Het ontwortelen en verwijderen van bomen, zie ontbossing
 Het oogsten van bepaalde landbouwproducten, zoals aardappelen en suikerbieten
 Een gehucht in Gierle (Lille) in de Antwerpse Kempen, dat zijn naam dankt aan ontbossing
 Rooien (Oost-Vlaanderen) - Een gehucht bij Wieze in Oost-Vlaanderen, voorheen 'Royen'